Kinsey kan syfta på följande:

 Kinsey, amerikansk film från 2004
 Kinsey, Alabama, ort i USA
 Alfred Kinsey, amerikansk läkare, sociolog, och biolog
 Cape Kinsey, udde i Antarktis
 Mount Kinsey, berg i Antarktis